Санжа́р Анато́льевич Муста́фин (каз. Санжар Анатолийұлы Мұстафин, род. 3 апреля 1978 года в городе Алма-Ата, КазССР) — заслуженный деятель Казахстана, продюсер, бизнесмен .

Биография 
Санжар Мустафин родился 3 апреля 1978 года в городе Алматы.

С 1984 по 1994 учился в средней школе №25 города Алматы, параллельно обучался в бизнес-лицее при школе с 1992 по 1994. В 1998 окончил Университет «Туран» по специальности «Юриспруденция».

Является основателем и руководителем казахстанского холдинга «Musan Group». 

В 2015 году стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана за творческий поиск в создании антологии казахстанской эстрады.

Награждён медалью «К 10-летию независимости РК» за вклад в развитие средств массовой информации Казахстана в 2005 году,  орденом «Курмет» за  развитие отечественного информационного пространства, а также медалью «Астана 20 лет» за вклад в становление и развитие Казахстана и столицы.

В 2021 году присвоено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (Заслуженный деятель Казахстана).

Семья 
Супруга — Толкын Мустафина (в девичестве — Жунусбаева), казахстанская телеведущая. Дети: дочь — Инкар Мустафина (род. в 2006 году), сыновья — Алишер Мустафин (род. в 2009 году), Даниал Мустафин (род. в 2018 году).

Карьера 
1998-2002 годы — директор и ведущий телевизионной студии «Эгоист» на казахстанском телеканале «31 канал».

2001-2004 годы — директор казахстанской радиостанции «Радио 31».

2004-2008 годы — генеральный директор казахстанского телеканала «Алматы».

2007-2012 годы — депутат Маслихата Алматы.

2008-2013 годы — директор рекламного агентства «Елорда Жарнама».

С 2014 года — основатель и руководитель группы компаний «Musan Group» , в состав которого входят телеканалы Gakku TV
 и «Той Думан», радиостанции Love Radio Kazakhstan, Радио Дача и Той Думан Радиосы, издательство «Центр деловой информации Капитал» (деловой портал Kapital.kz), продюсерский центр Musan Entertainment.

Примечание

Ссылки 
Интервью для сайта L’Officiel Hommes, 2016 год
Интервью для сайта L’Officiel Hommes, 2017 год

Телеведущие Казахстана
Предприниматели Казахстана
Депутаты Алма-Атинского городского маслихата
Выпускники Университета «Туран»